Lumsden är en ort i Kanada. Den är belägen i provinsen Newfoundland och Labrador, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Lumsden ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lumsden är platt. Havet är nära Lumsden åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Lumsden. Runt Lumsden är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är New-Wes-Valley,  km söder om Lumsden. 

I omgivningarna runt Lumsden växer i huvudsak blandskog. Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Newfoundland och Labrador